Siegfried Kähler oder Siegfried Kaehler ist der Name folgender Personen:

* Siegfried A. Kaehler (Siegfried August Kähler, 1885–1963), deutscher Historiker und Hochschullehrer